

Hydronyme 
 La Draize est une rivière française du département des Ardennes de la nouvelle région Grand-Est, en ancienne région Champagne-Ardenne et un affluent droit de la Vaux, c'est-à-dire un sous-affluent du Seine par l'Aisne et l'Oise.

Toponyme 
Draize est une commune française, située dans le département des Ardennes en région Grand Est, traversée par la rivière homonyme.

Biologie 
Le test de Draize est un protocole d'expérimentation sur des animaux de la toxicité dermatologique d'un produit.